Concerto pour clarinette peut désigner :
 Concerto pour clarinette Op. 120, No. 1 (1986) de Luciano Berio.
 Concerto pour clarinette (1996) d'Elliott Carter. 
 Concerto pour clarinette (1948) de Aaron Copland.
 Concerto pour clarinette (1798) de Joseph Leopold Eybler. 
 Concerto pour clarinette (1968) de Jean Françaix.
 Concerto pour clarinette (1947) de Paul Hindemith.
 Concerto pour clarinette  (1803) de Franz Krommer.
 Concerto pour clarinette (ca. 1819) de Saverio Mercadante.
 Concerto pour clarinette (1791) de Wolfgang Amadeus Mozart.
 Concerto pour clarinette (1928) de Carl Nielsen.
 Concerto pour clarinette (1936) d'Artie Shaw. 
 Concerto pour clarinette  (1808-09) de Louis Spohr.
 Concerto en ut majeur pour deux hautbois et deux clarinettes, RV 559 (ca. 1716) d'Antonio Vivaldi. 
 Concerto pour clarinette  (1811) de Carl Maria von Weber.
 Concerto pour clarinette  (1811) de Carl Maria von Weber.